Aka – podgrupa afrykańskich Pigmejów
 Aka – rodzaj owadów
 Aka – miejscowość w powiecie Kisbér na Węgrzech
 Aka – jeden ze światów Ekumeny
 Aka I z Kommageny – córka Antiochis, księżniczki kommageńskiej
 Aka II z Kommageny – księżniczka kommageńska
 AKA (1988-2023) – południowoafrykański raper

Zobacz też